trojka – pojazd konny
 trojka lub trójka – pojęcie organizacyjne w polityce; komitet w organizacjach międzynarodowych
 Trojka – organ Unii Europejskiej związany z prezydencją Rady UE
 Troika – zespół złożony z Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który odpowiadał za ustalenie warunków udzielenia pomocy finansowej Grecji, Irlandii, Portugalii i Cyprowi oraz nadzór nad ich wypełnieniem te państwa
 Trojka – słowacka stacja telewizyjna
 Trojka – amerykańska powieść fantastycznonaukowa

Zobacz też 
 Trójka
 Trajka

en:Trojka
it:Trojka